Gatto burmese, tipo di gatto
 Sinonimo di birmano.